|-
| 174101 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174102 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174103 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174104 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174105 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174106 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174107 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174108 - || || 10 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174109 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174110 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174111 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174112 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174113 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174114 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174115 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174116 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174117 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174118 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174119 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174120 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174121 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174122 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174123 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174124 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174125 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174126 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174127 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174128 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174129 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174130 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174131 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174132 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174133 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174134 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174135 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174136 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174137 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174138 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174139 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174140 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174141 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174142 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174143 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174144 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174145 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174146 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174147 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174148 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174149 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174150 - || 2002 PD || 1 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 174151 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174152 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174153 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174154 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174155 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174156 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174157 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174158 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174159 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174160 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174161 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174162 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174163 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174164 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174165 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174166 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174167 - || || 13 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174168 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174169 - || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174170 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174171 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174172 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174173 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174174 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174175 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174176 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174177 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174178 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174179 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174180 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174181 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174182 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174183 - || || 15 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174184 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174185 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174186 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174187 - || || 9 d'agost de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 174188 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174189 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174190 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174191 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174192 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174193 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174194 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174195 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174196 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174197 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174198 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174199 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174200 - || || 31 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4